Hansenne ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Hansenne (1917–2002), französischer Mittelstreckenläufer
 Michel Hansenne (* 1940), belgischer Politiker (PSC)